Olivieri est un patronyme porté notamment par :

 Aldo Olivieri (1910-2001), footballeur international italien ;
 Dawn Olivieri (1981-), actrice américaine ;
 Domenico Olivieri (né en 1968), joueur de football belgo-italien ;
 Fabio Olivieri (1658-1738), cardinal italien ;
 Isabelle Olivieri (1957-2016), biologiste française ;
 Nancy Fern Olivieri, hématologue et chercheuse canadienne ;
 Renato Olivieri (1925-2013), journaliste et un écrivain italien de roman policier ;
 Vanna Olivieri (1924-2010), chanteuse française.

Patronyme italien